es un personaje ficticio principal que aparece en la novela japonesa Suzumiya Haruhi no Yūutsu. Es vista como una chica introvertida y una bibliófila taciturna, pero realmente es un ser humano artificial creado por una organización conocida como la "Entidad de Integración de Datos". Posee poderes especiales ocultos. Se une a la Brigada SOS liderada por Haruhi Suzumiya con el fin de observarla e informar de sus actividades a la Entidad. Al igual que los demás miembros de la Brigada, ella procura que Haruhi no sea consciente de que posee poderes divinos, asimismo, evita que cualquier presencia la haga consciente de ello.

Apariencia 
Al parecer Yuki es muy pálida. De hecho, en las novelas ligeras se menciona numerosas veces que Kyon describe su piel literalmente como "blanca". También se describe en ella una omnipresente aura de misterio por poder caminar silenciosamente, con lo que logra sorprender a Kyon cuando estudia en la biblioteca. Además, Yuki es atractiva, tanto que fue considerada con el grado "A-" de Taniguchi, un compañero de clases.

Trasfondo 
Yuki Nagato es el único miembro de la Brigada SOS que se unió a ella voluntariamente, pues no fue "abducido" ni forzado por Haruhi a hacerlo. Anteriormente fue miembro del Club de Literatura pero sus miembros eran chicos de tercer año que al graduarse la dejaron sólo a ella en el club. Vive sola en el mismo complejo de apartamentos que Ryoko Asakura, en la habitación 708. Usa su uniforme escolar todo el tiempo (incluso los días no lectivos). Solía usar gafas inicialmente, pero se rompieron en su enfrentamiento contra Asakura; y si bien pensó en crear otros nuevos, Kyon le dijo que estaba mejor sin ellos por lo que a partir de ese momento deja de usarlos. La primera vez que luce ropa diferente al uniforme es cuando la Brigada SOS se va de vacaciones a una isla remota.

Ella se proclama como "interfaz humanoide para contacto con seres orgánicos", es decir, una humana artificial creada por la Entidad de Integración de Datos para observar e interactuar con los acontecimientos que suceden en la Tierra. En concreto fue creada para observar a Haruhi, que tiene el poder de crear grandes cantidades de datos de la nada. Haruhi representa la evolución autónoma, la habilidad de la que carece la Entidad a la que sirve.

Como humana artificial, tiene numerosas habilidades paranormales, como es manipular las propiedades del medio ambiente y cualquier material dentro del mismo a cualquier escala de su deseo, llamada "magia falsa" por Kyon. Por ejemplo, puede modificar el "impulso elemental de información" de un bate de béisbol para golpear sólo home runs, anular enlaces de datos (la eliminación de otras conexiones de interfaz artificial de sus cuerpos), crear una historia falsa (desde que se fue Ryoko dijo que se había mudado a Canadá)
Como resultado, Yuki es capaz de hazañas de fuerza sobrehumana, agilidad y resistencia, además de tener la capacidad de regenerar su cuerpo, como demostró al curarse instantáneamente cuando había sido atacada y herida con múltiples barras de metal.

También tiene un extremo nivel de inteligencia, pudiendo comprender las normas y conceptos de un juego al instante, así como crear estrategias basadas en sus impecables observaciones, y fue capaz de aprender a tocar una guitarra momentos después de recibir una. Sin embargo, sus capacidades no son infalibles, ya que tiene una falta de comprensión hacia las normas sociales, emociones humanas (Aun siendo una interfaz humanoide es susceptible a adquirirlas o experimentarlas solo que las toma como "errores" en su funcionamiento) y la tecnología de la Tierra, como demuestra su literal crudeza en sus predicciones del futuro, el cambio que le hizo al mundo en la "Desaparición de Suzumiya Haruhi" y su torpe intento de manejar el ratón de un ordenador, aunque este último fue a causa de ver como Kyon cogía el ratón lejos de Mikuru. Esto es debido probablemente a su auto-impuesto estado de casi total aislamiento con el fin de interferir lo más mínimo en el en torno a Haruhi como sea posible, además de que en un principio no fue dotada de sentido común, emociones y otras características que darían como resultado un "ser humano" normal (Asakura siendo su respaldo era lo más cercano a una chica normal).

Personalidad 
Yuki Nagato es introvertida y estoica, prefiriendo el lenguaje corporal simple en vez de hablar. Cuando se le solicita el uso de la palabra, ella lo hace de una forma muy concisa, mostrando siempre un tono de voz monótono y una expresión facial desapasionada. Ella piensa de forma muy racional, y le resulta difícil comunicarse con los seres humanos normales debido a su inteligencia y la falta de empatía que le caracteriza. En todo caso habla muy raramente, y suele ser siempre dirigida a Kyon o Haruhi. Disfruta de la lectura, y es vista leyendo en la mayoría de sus apariciones, casi siempre de temas como ciencia-ficción o misterio. En el transcurrir de la serie muestra un disfrute de los juegos de ordenador y desarrolla un sentido del humor, aunque sus expresiones faciales inmutables hacen casi imposible discernir si está bromeando o no. A pesar de su forma de ser reservada, es fiable y digna de confianza, siendo el miembro de la Brigada en el que más confía Kyon.

Aunque se muestra fría y carente de emociones a primera vista, Yuki muestra una cálida atención muy sutil hacia sus compañeros en la Brigada SOS, especialmente hacia Kyon. Esto se muestra cuando cubrió con su chaqueta a Kyon cuando se quedó dormido en la biblioteca, y sus cuidados hacia Mikuru cuando quedó desmayada de terror en el incidente en la isla. Al final de La Desaparición de Haruhi Suzumiya, expresó su agradecimiento a la promesa de protegerla de Kyon con un simple "Gracias". En Las Inquietudes de Haruhi Suzumiya, donde un chico llamado Nakagawa, supuestamente, se enamoró de ella, reveló haber sentido una ligera decepción cuando al final se reveló que todo fue un malentendido de la participación de la Entidad de Integración de Datos. Además en La Melancolía de Haruhi Suzumiya, cuando Haruhi y Kyon quedaron atrapados en una dimensión paralela, Yuki fue capaz de comunicarse con ellos por el ordenador de la sala del club y les dijo "Esperamos que podáis volver a este mundo. Haruhi Suzumiya es un espécimen de vital importancia para su observación", y le dijo a Kyon que "Y yo, personalmente, quiero que vuelvas. Me gustaría que volviésemos a ir a la biblioteca". Todo esto demuestra que Yuki alberga sentimientos desconocidos hacia Kyon, y sobre todo que está lentamente más y más cerca de tener emociones, y de ser mucho más humana.

En el mundo alterno de La Desaparición de Haruhi Suzumiya, Yuki es presentada como una chica normal aunque muy tímida, totalmente opuesta a su personalidad usual. Esta Yuki es buena amiga de Ryoko Asakura y varios indicios apuntan a que le gusta Kyon. El personaje es expandido más a fondo en el manga spin-off, La Desaparición de Nagato Yuki-chan la cual cuenta con 16 capítulos y otrp extendido entre el 9 y el 10.

Rol en la Brigada SOS 
Nunca se menciona la contratación de ella por parte de la Brigada, pero en realidad fue incluida con la sala cuando Haruhi llegó y la reclamó como suya. En palabras de Haruhi, es "La típica chica silenciosa y misteriosa" otro estereotipo según ella indispensable. Cuando se halla presente en la sala, está siempre leyendo, y la mayoría de su participación en el día a día de la Brigada es muy limitada. De forma similar a Itsuki Koizumi, es obediente al acatar las órdenes, pero varios indicios apuntan a que su lealtad está más cerca de Kyon que de Haruhi. Los demás miembros a menudo acuden a ella cuando es necesaria ayuda y cuando hace falta uno más, por ejemplo cuando la Brigada SOS estaba perdiendo en el torneo de béisbol, el concurso contra la Sociedad de Informática, y en el caso de la Cueva Cricket. También es ella la que suele proteger a Kyon cuando está en peligro, como se vio en el combate entre ella y Ryoko Asakura.

En la película amateur producida por la Brigada SOS, Yuki interpretó a la antagonista principal del filme, una bruja malvada alienígena.

Kyon también se dio cuenta después del incidente de la cueva que Yuki tiene un papel "detrás del escenario", haciendo de ella uno de los "titiriteros", cuyos objetivos son garantizar que Haruhi está plenamente satisfecha y que se mantenga el orden y el equilibrio. Sus intenciones de estar en la Brigada de Haruhi son vigilar y evitar que se sienta aburrida o muy decepcionada, ya que generalmente se cree en la Entidad de Integración de Datos que podría ocurrir un evento drástico capaz de terminar con el universo. También cree que Haruhi es la clave para la evolución y por lo tanto es importante que Yuki y otras interfaces humanoides continúen sus observaciones. Como parte de sus funciones de observación tiene la capacidad de detectar los cambios espaciales en el medio ambiente causados por Haruhi y actuará para evitar que persistan. Un ejemplo de esto es durante la primera escena de la lucha de la película de la Brigada, cuando atacó a Mikuru a para quitarle los lentes de contacto que hicieron que, por el subconsciente de Haruhi, el "Mikuru Beam" fuese real. Más tarde, la mordió para inyectar nanomáquinas que suprimirían los efectos de Haruhi.

Es capaz de alterar la realidad hasta cierto punto (aunque no se acerca siquiera a la capacidad de Haruhi). Yuki reveló haber sido la responsable del mundo en el que se encontró Kyon, donde Ryoko, Yuki, Mikuru, Itsuki y Haruhi eran todos humanos normales (es decir, que no existían ni la Agencia, ni la Entidad de Integración de Datos ni la facción del futuro), y los dos últimos nunca asistieron a la Preparatoria Norte, por lo que no existía la Brigada SOS. Esto ocurrió debido a errores internos causados por algo que se suponía que no debía tener: emociones. A pesar de que era más que probable de que Yuki fuese suprimida por sus acciones, Kyon le recordó a la Entidad de Integración de Datos que si esto ocurriera, entonces Kyon podría hacer que Haruhi tuviera conciencia de sus poderes (diciéndole que él es John Smith) y hacerla alterar la realidad para que Yuki existiese, mientras que la Entidad de Integración de Datos no podría tocar a Yuki, pues si lo hiciese sus propósitos serían un fracaso.

Referencias

Enlaces externos 
 

Personajes de manga y anime
Extraterrestres de ficción
Personajes de Suzumiya Haruhi no Yūutsu
Japoneses ficticios
Mujeres ficticias
Humanos de ficción